Un palacio arzobispal es una vivienda suntuosa destinada a residencia de un arzobispo, y a sede administrativa de su correspondiente archidiócesis, y puede hacer referencia a:

 Alemania
 El Palacio arzobispal de Múnich

 Austria
 El Palacio arzobispal de Viena

 Brasil
 El Palacio arzobispal de Salvador de Bahía
 El Palacio arzobispal de Teresina (Piauí)

 Chequia
 El Palacio arzobispal de Kroměříž
 El Palacio arzobispal de Praga

 Chile
 El Palacio arzobispal de Santiago

 Colombia
 El Palacio arzobispal de Bogotá
 El Palacio arzobispal de Manizales

 Ecuador
 El Palacio arzobispal de Quito DM.

 Eslovaquia
 El Palacio arzobispal de Bratislava

 España
 El Palacio arzobispal de Alcalá de Henares (Madrid)
 El Palacio arzobispal de Madrid
 El Palacio arzobispal de Sevilla
 El Palacio arzobispal de Toledo
 El Palacio arzobispal de Umbrete (Sevilla)
 El Palacio arzobispal de Valencia
 El Palacio arzobispal de Valladolid
 El Palacio arzobispal de Zaragoza

 Francia
 El Palacio arzobispal de Burdeos
 El Palacio arzobispal de Reims

 Italia
 El Palacio arzobispal de Benevento
 El Palacio arzobispal de Florencia
 El Palacio arzobispal de Lucca
 El Palacio arzobispal de Nápoles
 El Palacio arzobispal de Palermo
 El Palacio arzobispal de Pisa
 El Palacio arzobispal de Tarento
 El Palacio arzobispal de Trani
 El Palacio arzobispal de Údine

 Lituania
 El Palacio arzobispal de Vilna

 Noruega
 El Palacio arzobispal de Trondheim

 Perú
 El Palacio arzobispal de Lima
 El Palacio arzobispal del Cuzco

 Polonia
 El Palacio arzobispal de Poznań

 Reino Unido
 El Palacio arzobispal de Charing (Kent)
 El Palacio arzobispal de Oxford (Kent)
 El Palacio arzobispal de Perth (Escocia)
 El Palacio arzobispal de Tarring (Worthing)

 Venezuela
 El Palacio arzobispal de Caracas